Asar ist der Familienname von:
 Ayse Asar (* 1975), deutsche Juristin und Staatssekretärin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Mevlüt Asar (* 1951), türkisch-deutscher Schriftsteller

ASAR steht als Abkürzung für:
 Advanced Synthetic Aperture Radar, Instrument auf dem Umweltsatelliten Envisat, siehe Envisat #ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar)

Siehe auch:
 ASR
 Assar